Zdręczno – małe jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Międzychód,
 Rezerwat przyrody Jezioro Zdręczno – rezerwat przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym.